«Slaves» (esclavos en inglés) puede referirse a:

Música 

 Slaves, banda británica
 Slaves, banda estadounidense

Cine 

 Slaves, película estadounidense de 1969